Ци́ллер () — немецкая фамилия:
 Циллер, Герхарт (1912—1957) — немецкий политик, министр тяжёлого машиностроения ГДР
 Циллер, Эрнст (1837—1923) — греческий архитектор немецкого происхождения